XVII чемпионат России по футболу (Росгосстрах — Чемпионат России по футболу) прошёл с 14 марта по 23 ноября 2008 года. За три тура до конца чемпионата досрочное чемпионство оформил казанский «Рубин». Второй год подряд чемпионом стал немосковский клуб — впервые в истории чемпионатов России. В первый дивизион вылетели «Шинник» и «Луч-Энергия».

Открытие чемпионата состоялось 14 марта матчем «Терек» Грозный — «Крылья Советов» Самара. Спустя почти 14 лет в Грозном начали проводиться официальные футбольные матчи. Игра закончилась победой самарского клуба 3:0. Остальные встречи 1-го тура состоялись 15 и 16 марта.

В связи с участием сборной России в финальном турнире Евро-2008 первая часть чемпионата проходила с 14 марта по 16 мая, вторая часть — со 2 июля по 23 ноября.

Участники 

В 2008 году в чемпионате России участвовали команды:

Вместо «Кубани» и «Ростова» из первого дивизиона вышли «Шинник» и «Терек».

Составы команд

Турнирная таблица 

Победитель чемпионата и команда, занявшая второе место, начнут своё выступление в Лиге чемпионов 2009/10 с группового этапа. Команда, занявшая третье место — с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Клубы, занявшие 4 и 5 места, примут участие во вновь создающейся Лиге Европы (экс-Кубок УЕФА) 2009-10, с 4-го и 3-го квалификационного раунда соответственно. Два аутсайдера чемпионата отправятся в Первый дивизион.

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Лучшие бомбардиры 
Источник: 

* из них с пенальти.
** из них 5 за «Динамо».

Рекорды в чемпионате 
 Самая крупная победа хозяев (+7):
 05/10/2008 «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Луч-Энергия» (Владивосток) 8:1
 Самая крупная победа гостей (-4):
 12/04/2008 «Химки» (Химки) — «Рубин» (Казань) 0:4
 12/07/2008 «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) 1:5
 10/08/2008 «Сатурн» (Раменское) — ЦСКА (Москва) 0:4
 31/08/2008 «Томь» (Томск) — «Крылья Советов» (Самара) 0:4
 Наибольшее число голов в одном матче(9):
 05/10/2008 «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Луч-Энергия» (Владивосток) 8:1
 Наибольшее число жёлтых карточек в первом круге чемпионата — 633.

Статистика 
Всего было сыграно 240 матчей. 165 игр (68,75 % от общего количества матчей) завершились победой одной из команд, из них в 94 матчах (56,97 % от общего количества побед) побеждали хозяева, в 71 гости (43,03 % от общего количества побед). В 31 матче победителям приходилось отыгрываться по ходу игры (18,79 % от общего количества побед). 75 матчей завершились вничью (31,25 % от общего количества игр), в том числе 30 с нулевым счётом (12,5 % от общего количества игр).

Было забито 578 голов, по 2,41 мяча в среднем за матч. На своём поле было забито 311 мячей (53,81 % от общего количества голов), 267 мячей забили гости (46,19 % от общего количества голов). С пенальти было забито 50 мячей (8,65 % от общего количества голов). Всего было назначено 69 одиннадцатиметровых ударов (по 0,29 пенальти в каждом матче). Нереализовано 19 пенальти (38,0 % от общего количества пенальти).

Показано 1202 жёлтые карточки (5,01 в среднем за матч). Из них 712 (59,23 % от общего количества ЖК) показано за грубую игру, 410 (34,86 % от общего количества ЖК) за неспортивное поведение, 44 (3,66 % от общего количества ЖК) за срыв атаки, 23 (1,91 % от общего количества ЖК) за прочие нарушения. Также судьи показали игрокам 68 красных карточек (в среднем по 0,28 КК за матч), из них 48 (70,59 %) было показано за вторую жёлтую. 30 раз (44,12 % от всех удалений) футболисты удалялись за грубую игру, 12 раз (17,65 %) за фол последней надежды, по одному разу (1,47 % от общего количества КК) за недисциплинированное поведение и нецензурную брань.

Источник: РФПЛ.

Посещаемость матчей 
Клубы отсортированы в таблице по алфавиту.

Заголовки таблицы
 Команда — название команды.
 Все матчи — посещаемость всех 30 матчей с участием команды.
 Домашние — посещаемость всех 15 домашних матчей команды.
 Гостевые — посещаемость всех 15 матчей команды в гостях.
 Всего — общее число болельщиков посетивших матчи.
 В среднем — среднее число болельщиков пришедших на матч.
 Заполняемость — средний процент заполняемости стадиона, рассчитывается для домашних матчей команды.

Всего матчи чемпионата посетили 3 099 451 человек (в среднем 12 914 зрителей на игру).

Источник: РФПЛ.org</small>

Составы 

 Всего в чемпионате России 2008 года принял участие 421 игрок (из них 34 вратаря)
 21 игрок (из них 2 вратаря) выходил на поле в составе двух команд
 8 игроков сыграли во всех 30 матчах своей команды: вратари — Акинфеев, Лобос, Малафеев, Плетикоса (все без замен); полевые — Булыга, Д. Комбаров, Пеев, Топич
 В чемпионате приняли участие 206 игроков-россиян и 215 игроков представителей 48 стран мира
 23 игрока выступающих (выступавших в прошлом) за иностранные сборные имели гражданство России и не считались «легионерами».

Экипировка клубов

Судьи 
Перед началом чемпионата 5 марта 2008 года Исполком Российского футбольного союза утвердил списки судей для обслуживания матчей первого круга чемпионата России по футболу среди команд Премьер-Лиги в 2008 году.

По итогам сезона в конкурсе «Золотая мантия», проводимом изданием «Спорт-Экспресс», был определён лучший арбитр — Игорь Захаров. Второе и третье места в конкурсе заняли Игорь Егоров и Алексей Ковалёв.

Основной список главных арбитров:

Список резервных главных арбитров:

* В скобках количество проведённых игр в чемпионате 2008

Турнир молодёжных команд 
Итоговая таблица

Список «33 лучших» 
Утвержден техническим комитетом РФС 17 декабря.

Вратари
 1. Акинфеев (ЦСКА); 2. Рыжиков («Рубин»); 3. Малафеев («Зенит»).

Защитники
 Правые: 1. Анюков («Зенит»); 2.  Ансалди («Рубин»); 3. В. Березуцкий (ЦСКА).
 Правые центральные: 1. Колодин («Динамо» М); 2.  Родолфо («Локомотив» М); 3. Белоруков («Амкар»).
 Левые центральные: 1. Игнашевич (ЦСКА); 2.  Фернандес («Динамо» М); 3.  Попов («Амкар» и «Рубин»).
 Левые: 1.  Ширл («Зенит»); 2. Ал. Березуцкий (ЦСКА); 3. Янбаев («Локомотив» М).

Полузащитники
 Правые: 1.  Красич (ЦСКА); 2. Денисов («Зенит»); 3. К. Комбаров («Динамо» М).
 Опорные: 1.  Тимощук («Зенит»); 2. Семак («Рубин»); 3. Хохлов («Динамо» М).
 Центральные: 1.  Данни («Динамо» М и «Зенит»); 2. Семшов («Динамо» М); 3. Дзагоев (ЦСКА).
 Левые: 1. Жирков (ЦСКА); 2. Зырянов («Зенит»); 3. Билялетдинов («Локомотив» М).

Нападающие
 Правые: 1.  Вагнер Лав (ЦСКА); 2. Погребняк («Зенит»); 3. Павлюченко («Спартак» М).
 Левые: 1. Аршавин («Зенит»); 2.  Топич («Сатурн»); 3.  Карадениз («Рубин»)

Призы

Представители премьер-лиги на чемпионате Европы 2008

Источники

Ссылки 
 РФПЛ
 РФС

Чемпионат России по футболу 2008